«Форсаж 10» () — будущий американский боевик режиссера Луи Летерье по сценарию Джастина Лина, Зака Дина и Дэна Мазо, продолжение фильма «Форсаж 9» (2021), десятая и предпоследняя основная часть и одиннадцатый полнометражный фильм франшизы «Форсаж». Главные роли в картине сыграли Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Крис «Лудакрис» Бриджес, Джейсон Момоа, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Джон Сина, Джейсон Стейтем, Сон Кан, Алан Ритчсон, Даниэла Мельшиор, Скотт Иствуд, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Бри Ларсон и Рита Морено

Картина выйдет в прокат 19 мая 2023 года. С бюджетом в 340 миллионов долларов она занимает пятое место среди самых дорогих фильмов. В разработке находится её продолжение, фильм «Форсаж 11», который завершит основную часть франшизы.

Сюжет 
Фильм является частью франшизы, рассказывающей о Доминике Торетто и его семье. По словам Вина Дизеля, на «Форсаже 10» «закончится основная мифология цикла». При этом последней частью франшизы картина не станет: на февраль 2024 года запланирована премьера «Форсажа 11». Известно, что эти две картины будут объединены сквозным сюжетом, в котором история Торетто получит логическое завершение.

Уже известно, что новым злодеем в фильме станет Данте Рейс (Джейсон Момоа) — сын бразильского бизнесмена-коррупционера Эрнана Рейса, убитого Люком Хоббсом. Данте будет мстить семье Доминика за гибель отца всеми доступными ему способами.

В ролях 

 Вин Дизель — Доминик Торетто
 Мишель Родригес — Летти Ортис
 Тайриз Гибсон — Роман Пирс
 Лудакрис — Тедж Паркер
 Джордана Брюстер — Миа Торетто
 Натали Эммануэль — Рамзи
 Сон Кан — Хан Лю
 Скотт Иствуд — Эрик Рейснер / Никто младший
 Майкл Рукер — Бадди
 Шарлиз Терон — Сайфер

Карди Би повторит роль Лейсы из «Форсажа 9» (2021). Джейсон Момоа получил роль злодея по имени Данте, Бри Ларсон исполнит персонажа по имени Тесс, а Даниэла Мельшиор и Алан Ритчсон получили нераскрытые роли. Рита Морено сыграет Абуэлу, бабушку Доминика, Джейкоба и Мии.

Производство

Разработка 
В ноябре 2014 года председатель Universal Pictures Донна Лэнгли сказала, что после фильма «Форсаж 7» во франшизе будет как минимум ещё три фильма. В апреле 2017 года продюсер Нил Мориц заявил, что десятый фильм станет последним во франшизе, и что сценарий напишет Крис Морган. В октябре 2017 года Джастин Лин вступил в переговоры о режиссуре девятой и десятой частей после того, как снял четыре предыдущих фильма во франшизе. В феврале 2020 года Вин Дизель намекнул, что фильм может быть разделён на две части. К апрелю 2022 года новый черновик сценария был написан Лином и Дэном Мазо.

Подбор актёров 
В июне 2021 года Дизель сообщил, что Карди Би вернётся к роли Лейсы в десятом фильме после того, как персонаж дебютировал в фильме «Форсаж 9» Позже в том же месяце Дизель объявил, что фильм будет разделён на две части, а съёмки должны начаться в январе 2022 года и будут проходить параллельно с одиннадцатым фильмом. В декабре 2021 года Дуэйн Джонсон исключил возможность возвращения в «Форсаж 10», а пост Дизеля в Instagram с просьбой о его возвращении назвал «манипуляцией». В начале 2022 года Джейсон Момоа был приглашён на роль злодея, а Даниэла Мелшиор, Бри Ларсон, и Алан Ритчсон также присоединились к актёрскому составу.

Съёмки 
Съёмки начались 20 апреля 2022 года, когда было раскрыто название фильма, а Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Крис «Лудакрис» Бриджес, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Кан и Шарлиз Терон подтвердили, что вернутся к своим ролям. По словам Дизеля, в раннем проекте персонаж Брюстер был исключён, и он отменил это решение. На следующий день было подтверждено, что Майкл Рукер повторит свою роль Бадди из девятой части Сообщается, что производственный бюджет фильма составляет 300 миллионов долларов, при этом более 100 миллионов долларов идут на зарплаты актёров.

Через неделю после начала съёмок Лин покинул пост режиссёра из-за «творческих разногласий», в результате чего основное производство фильма было остановлено. Тем не менее, Лин остался в проекте в качестве продюсера. Позднее сообщалось, что Лин конфликтовал на съёмочной площадке с Дизелем, который якобы вышел из формы, часто опаздывал и не помнил своих реплик. Лин также был расстроен переписыванием своего сценария, изменением места съёмок и тем, что один из злодеев фильма ещё не был выбран; разногласия с Дизелем, как сообщается, обострились до такой степени, что Лин крикнул: «Этот фильм не стоит моего психического здоровья». Вторая группа продолжала съёмки в Великобритании, в то время как студия искала замену режиссёру. Сообщается, что Universal Pictures тратила около 1 миллиона долларов в день, чтобы приостановить производство. Феликс Грей и Дэвид Литч, которые ранее сняли «Форсаж 8» и «Форсаж: Хоббс и Шоу» соответственно, были рассмотрены студией как замена Лина, однако ни один из них не смог бы принять участие в проекте из-за своих обязательств по фильмам «Lift» и «Fall Guy» соответственно. Режиссёр «Форсажа 7» Джеймс Ван, который когда-то рассматривался в качестве режиссёра «Форсажа 8», но отказался из-за напряженной работы над седьмой частью, также считался «жизнеспособным вариантом», но был занят съёмками фильма «Аквамен и потерянное царство». Variety сообщил, что наём режиссёра «A-list» был маловероятным без радикальных изменений в сценарии и что Universal, скорее всего, обратится к режиссёру второй группы, который «хорошо разбирается» в крупнобюджетных боевиках. 2 мая 2022 года Луи Летерье был назначен режиссёром фильма. Летерье уже имел налаженные отношения со студией, ранее сняв «Невероятного Халка» (2008), и приступил к съёмкам в Лондоне после подтверждения графика и контрактных условий.

Места съёмок включали Рим. 16 мая 2022 года начались съёмки сцен с Момоа. Как и в предыдущих фильмах, Дизель контролировал сценарий и дизайн боевых сцен фильма; согласно неназванным источникам The Hollywood Reporter, творческий контроль Дизеля и частые изменения в последнюю минуту отражают «процесс [который] похож на мозаику, которая не перестаёт двигаться», называя его «требовательным» и перфекционистом. 27 июня 2022 года сообщалось, что «Форсаже 10» вернётся любимая фанатами оранжевая и чёрная Veilside Mazda RX-7 FD Fortune, которая впервые была показана в «Тройном Форсаже: Токийский дрифт» (2006).

Релиз 
Премьера фильма была запланирована на 7 апреля 2023 года, но позже её перенесли на 19 мая.

Примечания 

Фильмы США 2023 года
Фильмы Universal Pictures